Le tournoi de tennis de Caroline du Sud est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute à Greenville du 22 au .

Cláudia Monteiro remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo Durie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Mimi Wikstedt.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Caroline du Sud
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en février 1982